Noir (anime)
 Noir (regény)
 Noir (festészet)